Alberto Cecchetti (1944) – politico sammarinese
 Bartolomeo Cecchetti (1838-1889) – storico e archivista italiano
 Enrico Cecchetti (1850-1928) – ballerino e coreografo italiano
 Silvia Cecchetti (1970) – cantante italiana
 Simone Cecchetti (1973) – fotografo e ritrattista italiano

Pagine correlate
 Ceccotti